Las siglas en idioma inglés M*A*S*H se refieren a:

M obile
A rmy 
S urgical 
H ospital

 Hospital Móvil Quirúrgico del Ejército, unidad médica de las fuerzas armadas estadounidenses.
 M*A*S*H* (1970), película televisión de Robert Altman.
 M*A*S*H* (1972-1983), serie de televisión basada en la película.